Konary (gromada w powiecie grójeckim)
 Konary (gromada w powiecie krakowskim)
 Konary (gromada w powiecie średzkim)